

Турікаси — присілок, Моргауський район, Чувашія
 Турікаси — присілок, Чебоксарський район, Чувашія